Torres Peak ist der Name folgender Berge:

 Torres Peak (Colorado) in Colorado, Vereinigte Staaten
 Torres Peak (Madeira) auf Madeira, Portugal
 Torres Peak (Neuseeland) in Neuseeland
 Isabella de Torres Peak in der Dominikanischen Republik